In der deutschen Grammatik treten Präfixe als vorangestellte Wortteile von Verben, Adjektiven und Substantiven auf. Am häufigsten ist die Verwendung von Präfixen bei Verben. Die dadurch entstandenen neuen Wörter können völlig anderen semantischen Feldern angehören als die Stammwörter.

Präfixe mit Verben 
Mit verhältnismäßig wenigen Stammverben lassen sich durch Präfixe neue Verben erzeugen. Die deutsche Sprache erlaubt bei einigen Präfixen die Abtrennung. In diesem Fall spricht man von einer Partikel, meist einer Präposition und die Betonung liegt auf diesem Wortteil. Einige Präfixe können beide Formen bilden. z. B. hat umfahren je nach Betonung zwei Bedeutungen: Das Auto umfährt das Hindernis oder das Auto fährt die Person um.

Die Form der Matrix soll die Häufigkeitsverteilung von Präfixen und die Fähigkeit von Verben zur Präfigierung anschaulich machen.

Seltenere verbale Präfixe 
Trennbare Präfixe:
auseinander, empor, entgegen, entlang, entzwei, fern, fest,  für, gegen, gegenüber, heim, hinterher, los, neben, nieder, weiter, zurecht, zurück, zusammen

Nicht trennbare Präfixe:
a, de(s), dis, miss, ge, im, in, non, re, un

Präfixe, die sowohl trennbar als auch nicht trennbar sind:
wider, wieder, fehl

Präfixe mit Adjektiven und Substantiven 
Die Wortarten Verb, Adjektiv und Substantiv können voneinander abgeleitet werden. Häufig werden Adjektive und Substantive von Verben abgeleitet. Aus umgehen kann umgehend und Umgehung gebildet werden. Adjektive und Substantive, die nicht durch Ableitung von Verben gebildet wurden, haben meist eigene Präfixe, die nicht bei Verben vorkommen. Es kommt vor, dass spontan neue Wörter gebildet werden, die noch nicht lexikalisch erfasst sind. Auch mehrfache Präfigierungen sind möglich. Präfixe, die als eigenständige Wörter verwendbar sind, werden als Halbpräfix bezeichnet.

Präfixe mit Adjektiven 

Lateinische und griechische Präfixe zu deutschen Adjektiven:
a, anti, bi, des, dis, endo, epi, extra, hetero, homo, homöo, hyper, hypo, in, inter, intra, iso, mono, multi, non, pan, para, peri, poly, post, prä, pro, pseudo, quasi, semi, sub, super, supra, trans, ultra

Präfixe mit Substantiven 

Lateinische Präfixe zu deutschen Substantiven:
Ex, Vize

Siehe auch 
 Liste lateinischer Präfixe
 Liste griechischer Präfixe
 Flektierende Sprache
 Grammatik
 Suffix, Infix, Zirkumfix

Quellen 
 Helmut Glück (Hrsg.): Metzler Lexikon Sprache. 4. Auflage; Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, 2010; ISBN 3-476-02335-4
 Hadumod Bußmann (Hrsg.): Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-520-45204-7.
 Duden: Die Grammatik, 8. Aufl., 2009; ISBN 3-411-04048-3
 Renata Kaválková: Erweiterung des verbalen Wortschatzes mittels verbaler Präfixe (Diplomarbeit Universität Brünn 2009, PDF)
 Renata Kaválková: Semantische Leistung der Präfixe bei deutschen Verben (Bakkalaureat Universität Brünn 2007, PDF)
 Verblisten.de: Liste zusammengesetzter Verben
 Liste trennbarer und nicht trennbarer Präfixe
 Deutsche Schule Porto:  Präfixregeln
 Canoonet: Präfigierung, Präfixtypen
 makesmart.com: Liste von Verbalpräfixen

Weblinks

Einzelnachweise 

Prafixe
Linguistische Morphologie